Афана́сьев (Афана́сьева) — одна из распространённых русских фамилий. Образована от имени Афанасий.
В списке общерусских фамилий занимает 102 место.

Известные носители

A 
 Афанасьев, Аввакум Григорьевич (1860 — после 1917) — волостной старшина, депутат Государственных дум II и IV созывов от области Войска Донского.
 
 
 
 
 Афанасьев, Андреян — русский зодчий XVIII века, строитель колокольни Храма Живоначальной Троицы в Хорошёве.
 Афанасьев, Антон Константинович (род. 1974) — российский актёр театра и кино.
 
 Афанасьев, Арсений Афанасьевич — российский художник.

Б

В 
 
 Афанасьев, Валентин Владимирович (род. 1945) — художник и музыкант, теоретик.
 
 
 Афанасьев, Вахур (1979—2021) — эстонский писатель, поэт, режиссёр и музыкант.
 
 
 Афанасьев, Владислав Петрович (род. 1937) — советский и российский художник, академик РАХ (2019).
 Афанасьев, Всеволод Иванович (1917—1995) — советский кинооператор.

Г 
 
 
 Афанасьев, Глеб Дмитриевич (1931—1995) — протоиерей Московской епархии Русской православной церкви, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках.

Д 
 Афанасьев, Денис Владимирович (род. 1979) — российский хоккеист.

Е 
 
 
 Афанасьев, Ежи (1932—1991) — польский писатель, сценарист, режиссёр и актёр.
 Афанасьев, Елисей Иванович (1915—1969) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Афанасьев, Ефим (1773—?) — российский художник, известен как Ефим Иванов.

И 
 
 
 Афанасьев, Илларион Афанасьевич (1905—1975) — советский государственный деятель.

К 
 
 Афанасьев, Клавдий Иванович (1875—1937) — священник, депутат Государственной думы I созыва от области Войска Донского.

Л

М 
 
 
 Афанасьев, Мстислав Платонович (род. 1967) — доктор экономических наук, профессор, ректор Академии бюджета и казначейства.

Н 
 
 Афанасьев, Никифор Самсонович (1910—1980) — Герой Советского Союза.

О

П 
 
 Афанасьев, Пафнутий Алексеевич (первая половина XIX века) — российский математик.

Р 
 Афанасьев, Радий Александрович (1924—1999) — советский актёр театра и кино.
 Афанасьев, Роман Сергеевич (род. 1976) — российский писатель-фантаст.

С

Т 
 Афонасьев, Тихон Харитонович (1884 — после 1919) — войсковой старшина, начальник штаба Стерлитамакского корпуса (1919).

Ф

Ю 
 Афанасьев, Юлий Леонидович (1887—1929) — русский военный, капитан 2-го ранга.

Я

Двойные фамилии 
 Афанасьев-Чужбинский, Александр Степанович (1817—1875) — русский и украинский поэт, писатель, переводчик, этнограф (настоящая фамилия Афанасьев).



См. также 
 Афонасьев
 Афанасий
 
 
 
 
 
 Афанасьевы